Glücksritter steht für:
 einen Abenteurer, der sich auf sein Glück verlässt, siehe Abenteuer
 Glücksritter (Film), deutscher Film von Arthur Maria Rabenalt (1957)
 Glücksritter (Show), RTL-Spielshow (1996/1997)

Der Glücksritter steht für:
 Der Glücksritter (Gedicht), Gedicht von Joseph von Eichendorff
 Der Glücksritter – Die Abenteuer des Robert Curwich, Fernsehserie von Heinz Oskar Wuttig und Hans Jürgen Tögel (1984)

Die Glücksritter steht für:
 Die Glücksritter (Film), US-amerikanischer Film von John Landis (1983)
 Die Glücksritter (Novelle), Novelle von Joseph von Eichendorff (1840)
 Die Glücksritter (Spiel), Gesellschafts- und Brettspiel

Siehe auch